Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1978 — 46-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал бобруйский «Шинник».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи за 9—22-е места

Финальный этап

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1978 году
Спорт в Белоруссии в 1978 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу